Detonazione – tipo di reazione chimica esplosiva di combustione
Battito in testa – fenomeno nei motori endotermici
Detonazione del carbonio – processo che avviene in una nana bianca facente parte di un sistema binario stretto
Detonazione – gruppo musicale italiano